Алелюхин — фамилия; имеет женскую форму Алелюхина.
 Алелюхин, Алексей Васильевич (1920—1990) — лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, один из ведущих асов 8-й воздушной армии.
 Алелюхин, Фёдор Васильевич (1896—1937) — военный летчик Российской империи, полный Георгиевский кавалер.